

Musica 
This Mortal Coil – gruppo musicale britannico
This Mortal Coil – album dei Redemption del 2011
This Mortal Coil – singolo dei The Black Dahlia Murder del 2011
This Mortal Coil – brano musicale dei Carcass, contenuto nell'album Heartwork

Altro 
This Mortal Coil – raccolta di racconti fantasy e horror di Cynthia Asquith
This Mortal Coil – settantesimo episodio della quarta stagione di Stargate Atlantis